

Fisica
Onda quadra – in elettronica, segnale composto da un'alternanza regolare di due valori

Geografia
Quadra – comune brasiliano dello Stato di San Paolo
Quadra – nome originario di Dall Island, al largo delle coste dell'Alaska, in onore dell'esploratore omonimo
Quadra – isola canadese della Columbia Britannica

Informatica
Quadra – computer MacIntosh dei primi anni novanta del secolo scorso

Musica
ARP Quadra – sintetizzatore analogico musicale
 Quadra – album degli Asia del 2002
 Quadra – album dei Sepultura del 2020

Persone
Álvaro de la Quadra (1516-1563) – vescovo cattolico e diplomatico spagnolo
Juan Francisco de la Bodega y Quadra (1743-1794) – militare ed esploratore portoghese

Storia
Quadra – unità amministrativa medievale dell'Italia settentrionale
Vela quadra – vela di forma rettangolare in uso nelle navi antiche

Zoologia
Lithosia quadra – farfalla della famiglia Erebidae